Johan Kettler zu Nesselradt, (ca. 1520-1586), heer van Mellrich, Ambothen, Nesselrode, Eggeringhausen, Essern, een zoon van Godhard II Kettler en Sibylle Sophie van Nesselrode
 Johan Sigismund Kettler (1570-1629), heer tot Montjoye en Oyen, een zoon van Johan Kettler zu Nesselradt en Agnes Schenk von Nideggen